Freakonomics ist der Titel

 eines Sachbuches von Steven Levitt (2005)
 eines Dokumentarfilms von Eugene Jarecki (2010)